El Torneig de Metz 2021, oficialment conegut com a Moselle Open 2021, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 18a edició del torneig es va celebrar entre el 20 i el 26 de setembre del 2021 a Les Arènes de Metz, França.

El polonès Hubert Hurkacz va aconseguir el doblet amb les victòries en els quadres individual i de dobles masculins, aquest fou el tercer títol individual de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2021
ATP Tour 2021